Derivát, jinak také odvozenina, je obecně objekt vzniklý odvozením od jiného. Odvozování se cizím slovem nazývá derivování či derivace. V tomto významu se tato slova užívají v různých oborech, přičemž v některých nabyla mnohem konkrétnějšího významu:

 Finanční derivát je finanční instrument, jehož hodnota je odvozena od hodnoty jiného aktiva.
 Chemický derivát je sloučenina, která je skutečně nebo teoreticky vytvořena z jiné sloučeniny náhradou atomu jiným atomem nebo skupinou atomů.
 Derivování či derivace v matematice je postup nalezení funkce, která popisuje změny původní funkce. Slovo derivát se však v matematice nepoužívá, výsledná funkce se místo toho nazývá derivace.
 Krevní deriváty – léčivé přípravky vyráběné z krve
 Kožní deriváty – např. vlasy, chlupy, nehty, paznehty, peří, …
 Softwarový derivát – fork

Reference